Amerikai Egyesült Államok
Samos (Mississippi)
 Görögország
Számosz
 Spanyolország
Samos (Spanyolország)
 Szerbia
Számos (Samoš)

Egyéb
Samos (műhold)